Messi kan syfta på:

 Lionel Messi (född 1987), argentinsk fotbollsspelare
 Messi (film, 2014) – dokumentär om Lionel Messi